A 2018-as Formula–E Santiago nagydíjat február 3-án rendezték meg a Santiagói utcai pályán. Ez volt a 2017-2018-as szezon negyedik versenye. A futamot Jean-Éric Vergne nyerte meg.

Eredmények

Időmérő 

Megjegyzések:
 Lucas di Grassi tíz helyes rajtbüntetést kapott, amiért áramátalakítót cseréltek az autójában.
 Nico Prost két helyes rajtbüntetést kapott, amiért több kört teljesített a kvalifikáció során a megengedettnél.

Verseny 

Megjegyzések:
 +3 pont a pole-pozícióért.
 +1 pont a leggyorsabb körért.

A bajnokság állása a verseny után
(Teljes táblázat)

Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindkét táblázatban.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula-E nagydíjak